Sparisoma är ett släkte av fiskar. Sparisoma ingår i familjen Scaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Sparisoma